Лучшие синглы США 1997 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1997 год.

Список 1997 года 
 Главным событием года стал ремейк оригинальной версии 1973 года, посвящённой Принцессе Диане, погибшей в 1997. Новую версию песни записал английский певец Элтон Джон, став для него 9-м хитом № 1 в США и продержавшись 14 недель на вершине хит-парада Billboard Hot 100. В 2007 году этот сингл попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый распродаваемый сингл за всю историю музыки (более 33 млн.экз.).
 Второй рекорд поставила Лиэнн Раймс. Американская исполнительница в стиле кантри, которая известна тем, что в 14 лет выиграла свою первую «Грэмми». В 15 лет записала поп-балладу Дайан Уоррен «How Do I Live», которая провела в Billboard Hot 100 больше времени, чем любая другая песня в исполнении певицы в истории — 69 недель (рекорд среди всех артистов был побит только в 2009-м году Джейсоном Мразом и его хитом «I’m Yours»). Это был первый мультиплатиновый сингл в истории кантри-музыки.

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1997 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1997 года
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1997 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1997 год в музыке США